Ciência e tecnologia
Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca - escola integrada a Fiocruz que procura formar profissionais e desenvolver pesquisas voltadas para a saúde pública, especialmente para o SUS. 

Escola Nacional de Saúde Pública - unidade de ensino superior público da Universidade Nova de Lisboa vocacionada para estudos pós-graduados e investigação nas áreas da saúde.

Desambiguação